Кахар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вега-де-Гранада. Занимает площадь 2 км². Население — 4690 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Excmo. Ayuntamiento de Cájar
 Situación de Cájar

Муниципалитеты Гранады